Раймундо Бибьяни Орси (; 2 декабря 1901, Авельянеда — 6 апреля 1986, Сантьяго) — аргентинский и итальянский футболист, обладатель Кубка Мира 1934 в составе сборной Италии, серебряной олимпийской медали Летних Игр 1928 в Амстердаме (Голландия), в составе сборной Аргентины. Чемпион Южной Америки 1927 года.

Его карьера началась на исторической родине, в Аргентине, в «Индепендьенте» (1920—1928; 1935), известность в Европе получил во время игры за туринский «Ювентус». Орси присоединился к «Старой Синьоре» в период 1928—1929 гг. и оставался с ней вплоть до 1935 года, выиграв пять чемпионских титулов кряду (1931 — 1935). После отъезда с Апеннин Раймундо Орси провёл остаток своей карьеры в Южной Америке, защищая цвета уругвайского «Пеньяроля» и бразильского «Фламенго».

Орси дебютировал в сборной Аргентины 10 августа 1924 против Уругвая. За 12 последующих лет он провёл 13 матчей и забил 3 мяча. В то время было разрешено выступать за разные национальные сборные одновременно, и поэтому Орси также был заявлен как игрок Скуадры Адзурры (35 матчей; 13 мячей; период с 12 декабря 1929 по 24 марта 1935).

Раймундо Орси умер в 1986 году в возрасте 84 лет.

Карьера 
Раймундо Орси родился (2 декабря 1901 года в семье итальянца и испанки. С юных лет, как и множество детей эмигрантов, начал играть в футбол на узких улочках родной Авельянеды.

В те годы в Авельянеде «царили» два клуба, «Расинг» и «Индепендьенте». Сначала Орси пошёл на просмотр в «Расинг», но там молодого игрока отвергли, посчитав слишком слабым для футбола, но Орси не сдался и через несколько лет пошёл на просмотр в «Индепендьенте», который принял в свою команду. В молодёжи «Инди» Орси сразу стал лидером клуба, забивая большое количество мячей, но ещё большее количество раз ассистируя своим партнёрам. Игра молодого и техничного нападающего привела к интересу со стороны тренеров основной команды, и уже в 16 лет Орси дебютировал в матче с клубом, который его «отверг» — с «Расингом». Несмотря на удачную игру своей команды, Орси был отправлен в молодёжку «дозревать».

В декабре 1920 года Орси дебютировал в матче чемпионата Аргентины. До Орси атака «Индепендьенте» развивалась в основном в центре поля, медленно доходя до штрафной, но с приходом в команду Раймундо, клуб стал действовать совсем по другому. Благодаря своей технике, Орси мог на скорости обыграть нескольких соперников на своём левом фланге, а потом сделать передачу партнёру или поразить ворота противоборствующей команды. Игра Орси помогла «Индепендьенте» выиграть в 1922 году свой первый, в истории, титул чемпиона Аргентины. А в 1927 году клуб смог повторить это достижение. А между этими достижениями клуб трижды подряд (1924, 1925, 1926) выиграл кубок Независимости.

10 августа 1924 года Орси дебютировал в составе сборной Аргентины в матче с Уругваем. 29 августа 1927 года Орси участвовал в составе сборной в матче кубка Липтона, но на этом турнире аргентинцы проиграли Уругваю 0:1. В том же году он поехал на свой первый крупный турнир — чемпионат Южной Америки, но на самом соревновании Орси провёл лишь одну игру с командой Перу.

В 1928 году Орси, в составе сборной Аргентины, поехал на Олимпиаду в Амстердам. В первом же матче турнира, со сборной США, Орси на 41-й минуте забил свой первый гол за сборную, а на 73-й и второй гол. В следующем матче Орси вновь отличился. Но не голы были главным в арсенале Орси на том турнире: Орси сделал огромное число проходов по своему левому флангу атаки, обыгрывая по два-три соперника за раз, после чего делал голевые передачи. Уже во время соревнования, его кто-то назвал «Кометой», это прозвище закрепилось за игроком, а после турнира к нему добавилось название города Олимпиады Амстердама. В финале турнира Аргентина встречала со своим давним соперником, Уругваем. Первая игра завершилась вничью 1:1 (Орси сделал голевую передачу на Мануэля Феррейру), а второй матч уругвайцы выиграли 2:1.

Игру Орси на турнире заметил президент итальянского клуба «Ювентус» Эдоардо Аньелли. Который ещё в подтрибунном помещении начал переговоры с игроком, сказав во время финала: «Не зависимо от того, сколько он стоит, приведи его сюда». За переход игрока «Ювентус» заплатил сто тысяч лир, а сам Орси получал оклад в 8 тысяч лир ежемесячно. А по прибытии Орси из Аргентины в порт Генуи, Аньелли лично встретил футболиста, подарив ему ключи от новенького автомобиля Fiat 509, золотые часы с бриллиантами в 24 каррата и документы на виллу в Турине. Несмотря на приход, Орси был вынужден ещё несколько месяцев не принимать участия в играх: документы, полностью подтверждающие переход запаздывали. Орси не тратил это время на развлечения, он усиленно тренировался с командой и обустраивался к жизни в Италии.

Свой дебютный матч Орси провёл за «Ювентус» 6 октября 1929 года с клубом «Наполи», завершившийся победой «Юве» 3:2. В свой первый год Орси провёл 34 матча за «Ювентус» и забил 15 голов, а сам туринский клуб выиграл свой третий в истории чемпионский титул. С этого же сезона началась 5-ти летняя выигрышная серия «бьянконери». В том же году Витторио Поццо, главный тренер сборной Италии, вызвал Орси под знамёна национальной команды. В составе которой аргентинец дебютировал 1 декабря 1929 года в товарищеской игре с Португалией. Дебют вышел феноменальным: Италия победила 6:1, а сам Орси забил два гола. А спустя полтора года, 12 апреля 1931 года, Орси забил португальцам прямым ударом с углового, став первым футболистом, отличившимся подобным образом в матче национальных сборных команд.

В составе «Ювентуса» Орси продолжал поражать результативностью: после 15 голов в первом сезоне, последовали 20 во втором и третьем, лишь после этого Раймундо немного «сбавил обороты», больше ассистируя партнёрам, чем забивая самостоятельно. Этому снижению результативности поспособствовала страшная травма — 24 декабря 1933 года игрок клуба «Лацио», бразилец Жуан Фантони, которого раз за разом обыгрывал Орси, ударил его по ногам, в результате чего «Мумо» получил перелом малоберцовой кости. Он провёл в больнице полтора месяца, а ещё три не мог даже тренироваться.

Уже в первый год став кумиром болельщиков «бьянконери», Орси оставался им до конца своей карьеры в «Юве», отвечая фанатам любовью. Но самым большим поклонником Орси был Джанни Аньелли, который восхищался его классом и стилем игры, что даже прощал ему все его «шалости». А Орси делал их немало. В Италии он очень быстро пристрастился к роскошной жизни — устраивал грандиозные вечеринки, часто ночами играл на любимой скрипке. Орси очень много денег просаживал в тотализаторе, ставя как на исходы скачек, так и на результаты футбольных встреч, часто Орси просто предлагал пари, предлагая обыграть его в настольный теннис или просто почеканить мяч на время.

В 1930 году Орси выиграл и свой первый титул в составе итальянской сборной, победив в кубке Центральной Европы, ставшей предком кубка Европы. В 1934 году Орси, в составе сборной Италии поехал на чемпионат мира, он был взят Поццо на мундиаль, несмотря на то, что Раймундо только-только «отошёл» от перелома ноги, полученного годом ранее. Орси в первой игре забил сразу два гола, чем заставил замолчать всех критиков. В результате блестящей игры Италии на первенстве мира, она выиграла турнир, а сам Орси стал одним из главным творцов победы команды, сравняв счёт резанным ударом с угла поля в финальной игре за 8 минут до конца встречи. Тот гол не смог зафиксировать ни один из фоторепортёров, присутствующих на матче, в результате на следующей день Орси пришлось повторять его, специально для прессы.

В 1935 году Италия стала готовиться к войне в Эфиопии, был объявлен всеобщий военный призыв. В мае месяце Орси попросил руководителей «Юве» отпустить его в Буэнос-Айрес, а для газет сообщить, что он поехал туда, якобы, из-за болезни своей матери. Аньелли конечно пошёл на встречу своему любимому игроку. Орси долго прощался со своими партнёрами по команде, прежде чем пройти в самолёт, улетающий в Буэнос-Айрес.

После возвращения в Аргентину, Орси ещё выступал за местные клубы, даже провёл 1 матч за сборную страны. А затем завершил карьеру в уругвайском «Насьонале» и бразильском «Фламенго». Завершив карьеру игрока, Орси работал тренером в клубах Аргентины и Чили, включая «Росарио Сентраль» и «Мендосу», «Пасьональ» и «Атланте».

Достижения 
 Чемпион Аргентины (2): 1922, 1926
 Чемпион Южной Америки: 1927
 Чемпион Центральной Европы: 1930, 1935
 Чемпион Италии: 1931, 1932, 1933, 1934, 1935
 Чемпион мира: 1934
 Чемпион Уругвая: 1938
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1939

Примечания

Ссылки 
 Матчи Орси за сборные
 Профиль во Флапедии
 Профиль на sports-reference.com 
 Статья на fanat.com.ua
 Статья на 100-velikih-futbolistov.ru
 Статья на elmundorojo.com.ar
 Статья на postadelgufo.it
 Статья на storiedicalcio.altervista.org
 Статья на blogspot.com

Чемпионы мира по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Чемпионы Южной Америки по футболу
Футболисты Аргентины
Футболисты Италии
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Платенсе» Висенте-Лопес
Игроки ФК «Альмагро»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Фламенго»